Mount Douglas kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Douglas, Enderby Land, berg i Östantarktis, 
 Mount Douglas, Viktorias land, berg i Östantarktis,